Bahamaans voetbalelftal (mannen)
 Bahamaans voetbalelftal (vrouwen)